Marooned (roman), een roman van Martin Caidin
Marooned (film), een film uit 1969, gebaseerd op bovengenoemde roman.
Marooned (Red Dwarf), een aflevering van de serie Red Dwarf.
Marooned (lied), een nummer van Pink Floyds album The Division Bell.